Джеримот-Хилл (, Холм Иеримофа) — возвышенность, на котором расположена высшая точка штата Род-Айленд.

Высота над уровнем моря — 247 м. Джеримот-Хилл расположен у небольшого городка Фостер в округе Провиденс на западе штата, недалеко от границы с Коннектикутом. Вершина холма представляет собой обнажённую скальную породу.

Долгое время Джеримот-Хилл был частной собственностью Генри Ричардсона, который ограничил доступ к вершине для широкой публики.

Из-за этого известна шутка, что на Денали взошло больше народа, нежели на Джеримот-Хилл. Однако, в 2005 году территория была куплена семьёй Мосли, до вершины была проложена тропа и с 8 утра до 16 вечера по местному времени Джеримот-Хилл могут посещать все желающие.

Примечания

Литература 
 To The Top: Reaching for America’s 50 State Summits, Joe Glickman and Nels Akerlund, Northword Press, 2003, ISBN 1-55971-871-4

Ссылки 
 
 
 
 Топографическая карта района Джеримот-Хилла

География Род-Айленда
Горные вершины США
География округа Провиденс